Дани́ловский райо́н — район в Южном административном округе города Москвы, которому соответствует внутригородское муниципальное образование муниципальный округ Даниловский.

Значительная часть района занята промышленными предприятиями, крупнейшее из которых — ЗИЛ, ныне не действующий. Единственный район Москвы, располагающийся на обоих берегах Москвы-реки.

Показатели района 
По данным на 2010 год площадь территории района составляет 1259,6 га. Население —  чел. (). Плотность населения — 7135,9 чел./км², площадь жилого фонда — 2847,4 тыс. м² (2010 год).

История

Создание района 

До 1991 года территория современного Даниловского района входила в состав Пролетарского и Москворецкого районов Москвы. В 1991 году в Москве была проведена административная реформа, в ходе которой были созданы административные и муниципальные округа. Так, временные муниципальные округа «Симоновский», «Павелецкий» и «Даниловский» были организованы в составе Южного административного округа Москвы.

В состав муниципальных округов входила только территория, застроенная жилыми домами и социальными объектами. Территория многочисленных промышленных предприятий в их состав не входила.

24 мая 1995 года муниципальные округа «Павелецкий» и «Симоновский» были включены в состав муниципального округа «Даниловский», который после принятия 5 июля 1995 году закона «О территориальном делении города Москвы» получил статус района Москвы и сохранил прежнее название — «Даниловский».

В 2002 году Даниловский район включил в себя также ТЕОС «Зил» и приобрёл свои современные границы.

Название района 
Даниловский район Москвы был назван в честь села Даниловского (Даниловской слободы). Это село располагалось в пяти верстах от Боровицкого холма вниз по течению Москвы-реки. В этом месте в Москву-реку впадала небольшая речка, известная с 16 века как Даниловка. Согласно данным археологических раскопок, уже в 10-11 веках на обоих берегах реки существовала славянская колония. Село Даниловское появилось здесь приблизительно в 14 веке. В документах середины 15 века встречается первое упоминание об этом населенном пункте под Москвой — одном из самых ближайших пригородов, которыми владели московские наместники

Границы 
Границы Даниловского района и внутригородского муниципального образования Даниловское проходят по:

оси Духовского переулка, далее по северо-восточной и северной границам территории Даниловского кладбища, осям: 1-го Рощинского проезда, улицы Шаболовки, улицы Шухова, Хавской улицы, ул. Павла Андреева, 1-го и 4-го Щипковских переулков, Дубининской улицы, Жукова проезда, Летниковской улицы, Кожевнической улицы, оси Новоспасского моста, оси русла реки Москвы, осям: Арбатецкой улицы, улицы Симоновский Вал, Велозаводской улицы, улицы Сайкина и проспекта Андропова, осям: Нагатинского спрямления реки Москвы и русла реки Москвы, осям: Автозаводского моста и развязки 3-го транспортного кольца до Духовского переулка.

Таким образом, Даниловский район граничит с районами «Замоскворечье», «Донской», «Нагатино-Садовники», «Южнопортовый», «Таганский» и «Нагатинский Затон».

Население

Достопримечательности 
 Стадион имени Эдуарда Стрельцова («Торпедо»)
 Конструктивистский жилой комплекс в квартале на Восточной улице, построенный в конце 1920-х годов по проекту Н. Волкова и В. Бибикова. Элементы конструктивизма ярко выражены в оформлении фасадов — ленточные балконы, высокое остекление лестничных пролётов. В декоре домов был применён и малораспространённый в архитектуре конструктивизма руст.

Парки и скверы 
Парк «Тюфелева роща» — это ландшафтный парк на территории бывшего завода им. Лихачева площадью 10 Га. Автором проекта «Тюфелевой рощи» стал дизайнер и урбанист Джерри Ван Эйк. На территории парка есть пергола из кортеновской стали – это одновременно крытая прогулочная зона протяженностью 1,3 км, смотровая площадка и арт-объект. Также в парке есть пруд площадью 3 тыс.кв.м, на берегу которого установлены лежаки и зонтики. Многоуровневая система очистки воды дает эффект «голубой лагуны». Здесь оборудована спортивная зона с тренажерами и площадками для волейбола, баскетбола и большого тенниса. Для детей в «Тюфелевой роще» есть батуты, горки, мини-скалодром. Для владельцев собак в парке есть зона для выгула питомцев. 

Сквер на Хавской ул., д.3 – это зона отдыха возле монумента «Мать с ребенком». В 2018 она была благоустроена. Здесь установили новые фонари, деревянные лавочки в виде качелей, высадили деревья и кустарники. Для владельцев собак около каждой урны расположены рыжие ящики, где можно взять специальные пакетики для уборки за своим питомцем. Также в сквере есть детская площадка, а под навесами установлены шахматные столы. 

Сквер у станции метро Автозаводская – это благоустроенная зона отдыха с дорожками и скамейками. Сквер украшают арт-объекты в виде ёлок и фонтан в виде арки из кортеновской стали.

Сквер на улице Мастеркова – периметр сквера огражден живой изгородью из хвойных и лиственных деревьев. Здесь установлены арки с подсветкой, а вдоль сквера расположены скамейки из архитектурного бетона. 

Народный парк «Кожухово» - существует с 2013 года. Он расположен между ул. Лобанова и ул. Трофимова на берегу Кожуховского пруда. Из-за особенностей местности зоны парка находятся на разных уровнях и соединены между собой лестницами. Для маломобильных посетителей здесь есть пандусы. Дорожки парка вымощены плиткой, установлены беседки и лавочки. В парке установлены детские игровые площадки, есть скейт-парк и спортивные площадки.

Детский парк «Липки» - здесь есть площадка с уличными тренажерами, детский городок, сцена для проведения праздников. Также вдоль парка тянутся широкие прогулочные аллеи.

Православные храмы 
В районе есть четыре действующих православных храма:
 Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове (улица Восточная, д. 6, настоятель — протоиерей Владимир (Силовьев))
 Храм Троицы Живоначальной в Кожевниках (Второй Кожевнический переулок, д. 4/6, настоятель — протоиерей Александр (Зайцев))
 Храм Воскресения Словущего в Даниловской слободе (Большой Староданиловский переулок, д. 3, настоятель — протоиерей Геннадий (Бороздин))
 Храм Тихвинской иконы Божией Матери бывшего Симонова монастыря (улица Восточная, д. 4, настоятель — протоиерей Андрей (Горячев)).

Храмы входят в состав Даниловского благочиния Московской городской епархии Русской православной церкви. Также на территории района расположен Свято-Данилов мужской ставропигиальный монастырь.

Транспорт 
 Станции метро «Тульская», «Автозаводская (Замоскворецкая линия)», «Автозаводская (МЦК)», «Технопарк», «ЗИЛ».
 Остановочные пункты железной дороги Москва-Товарная-Павелецкая, Тульская.
 Товарные станции Москва-Товарная-Павелецкая, Кожухово.
 Трамваи: 3, 38, 39, 47.
 Автобусы: м5, м6, н8, т8, т26, т40, т67, т71, 8, с835, 13, 41, 944, 47, 99, 106, 121, 142, с856, 158, 984, 186, 193, 275, 299, 322, 608, 632, 670, 700, Е80, 907,Н13

Инфраструктура 
На территории района расположено 9 общеобразовательных школ, 18 детских садов, 2 взрослых поликлиники (№ 32; поликлиника при больнице № 4), детская поликлиника № 108.

Руководство района 
 Глава управы — Конюхова Ольга Александровна

Примечания

Ссылки 

 
 Официальный сайт внутригородского муниципального образования «Даниловское»